Ниже представлена статья о мужских соревнованиях турнира Открытый чемпионат Окленда по теннису.

Открытый чемпионат Окленда (; также известен под спонсорскими названиями: с 1980 по 1995 год Benson and Hedges Open, с 1996 по 1997 год BellSouth Open, с 1998 по 2015 год Heineken Open, с 2016 года ASB Classic) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Окленде (Новая Зеландия) на хардовых кортах местного ASB Tennis Centre. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 713 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир проводится в Окленде с начала 20-х годов двадцатого века, однако долгое время его статус был весьма слаб и участие в играх принимали лишь местные спортсмены. С развитием тенниса в регионе постепенно поднялся и уровень оклендского приза, который с 1956 года принимал у себя всё больше спортсменов из других стран мира, а с 1969 года стал открыт не только для любителей, но и для профессионалов. В первый год приз победителю среди мужчин составлял 1683 доллара, а среди женщин — 780 долларов. В 1988 году призовой фонд турнира достиг 100 тысяч долларов.

В первом открытом турнире принимал участие и дошёл до финала лидер мирового тенниса Род Лейвер; женский турнир в течение первых десяти лет трижды выигрывала Ивонн Гулагонг. Среди победителей мужского турнира в одиночном разряде — Бьорн Борг, Марсело Риос, Густаво Куэртен, олимпийский чемпион Сеула Милослав Мечирж.

В последние годы турнир входит в серию соревнований, подготовительную к Открытым чемпионатом Австралии.

Финалы турнира в «открытую эру»

См. также 
 ASB Classic

Ссылки 
 Официальный сайт